Wigginton – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Wigginton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Wigginton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Wigginton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)